Барабанная фурнитура и аксессуары — это части барабанной установки, используемые для настройки, установки положения и другой поддержки самих инструментов установки, также различные предметы, используемые барабанщиком на репетициях и выступлениях.

Аксессуары разных производителей схожи, но не всегда взаимозаменяемы.

Фурнитура барабана 
Различные металлические части барабанов не только значительно влияют на звук, но и служат значимыми элементами стиля.

Обод барабана 
Обод (он же обруч) барабана изготавливается из металла, дерева или другого материала. Качеству исполнения обода уделяется особое внимание, так как именно этот обод прижимает пластик к корпусу барабана, что влияет на передачу и усиление вибраций. Металлические обода бывают двух видов: штампованные и литые. Последние считаются более высокого качества, стоят дороже и как правило поставляются с более дорогими ударными установками.

Обод устанавливается на барабане с помощью болтов, болты вкручиваются в специальные замки (лаги), прикрепленные к барабану.

Жетон производителя 
Служит для нанесения логотипа производителя и, в некоторых случаях, серийного номера барабана.

Фурнитура том-томов 
Для установки бас-барабана имеется 2 ножки по бокам.

Том-том может иметь
 Приспособления для крепления на стойку или к бас-барабану.
 3 Ножки в напольном варианте.

Фурнитура малого барабана 
Для достижения характерного звука малого барабана, в его конструкции имеются подструнник и механизм натяжения (машинка).

Стойки, держатели 
Для установки инструментов и микрофонов используются металлические стойки и различные держатели.

Напольные стойки чаще всего являются треногами, их высота регулируется телескопически выдвигающимися секциями. На ножках имеются резиновые упоры для более надёжной установки.

Вариации стоек:
 Прямая стойка.
 Стойка «журавль» (boom stand) — состоит из 2 (иногда 3х — в более дорогих стойках) стержней и механизма их фиксирования под углом.
К стойкам могут крепиться дополнительные приспособления — «клемпы», часто используются для небольших инструментов, например доп.секции для сплэш-тарелок, ковбеллов, вуд-блоков, том-томов и др.

Стойка для малого барабана имеет сверху три регулируемые части, формирующие «корзину» для установки инструмента.

Том-томы могут крепиться сверху бас-барабана с помощью том-холдера (tom-holder).

При установке тарелок на стойку важно избежать контакта тарелок и металла, для этого применяются фетровые прокладки и пластиковые трубки

Барабаны могут также крепиться к специальной «раме», окружающей музыканта.
Рама облегчает быстрый сбор необходимой конфигурации установки, уменьшает количество и вес необходимых стоек. Уменьшается пространство на сцене, занятое треногами стоек.

Хай-Хэт имеет более сложную конструкцию, см. соответствующую статью.

Сиденье барабанщика 

Существует много разновидностей стульев (фактически, это табуреты, название традиционно).

Их сиденья круглые или в форме седла, обязательно имеется функция регулировки высоты.

Педали 
Педали для бас-барабана (в том числе кардан) и хай-хэта могут считаться аксессуарами.

Прочее 
Прочие необходимые барабанщику аксессуары:

 Ключ для барабанов — четырёхгранный ключ для настройки пластиков, регулировки пружин и цепей педалей.
 Чехлы — для транспортировки и длительного хранения инструментов.
 Беруши для защиты слуха, наушники для подключения к метроному.
 Акустический экран — панели, устанавливаемые вокруг ударной установки на студии при репетициях и записи.
 Некоторые барабанщики играют в специальных перчатках, предохраняющих от мозолей.
 Набор для ухода за инструментами — полироль, средства для чистки тарелок.

Примечания

Ссылки 
 Инструкция и рекомендации по сборке ударной установки
 Как покупать барабаны и почём(В конце статьи фото фурнитуры)

Термины ударников
Детали музыкальных инструментов